Frotzenberg ist der Name folgender Orte:

 Frotzenberg (Wurmannsquick), Ortsteil von Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Frotzenberg (Gemeinde Wienerwald), Ortsteil von Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich